Сингапур принимал участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) в четвёртый раз за свою историю, и завоевал одну серебряную медаль. Это первая олимпийская медаль Сингапура.

Серебро 
 Тяжёлая атлетика, мужчины — Тан Хоу Лян.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1960 года